kareta – bogato zdobiony pojazd konny.
 kareta – nazwa typu nadwozia samochodu osobowego, zobacz: Sedan (nadwozie)
 kareta – zestaw  czterech kart tej samej figury, lecz w różnych kolorach; np.: kareta króli; zobacz: poker
 kareta (znak) – symbol ^, oznaczający np. potęgowanie (6^4 dla ), lub koniunkcję (pq).